El Basuche kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Basuche, San Luis Potosí, ort, Tanquián de Escobedo, 
 El Basuche, Veracruz, ort, Tempoal, 

Robotskapade Mexikoförgreningar